Prego, um objeto constituído de uma haste metálica com uma das pontas afiada.
Prego (Xadrez), uma situação no jogo de xadrez em que uma peça fica imóvel, pregada ou cravada.
Prego (culinária), uma sandes à base de carne, típica de Portugal.
Prego, denominação comum a espécies de primatas do gênero Sapajus, também conhecidos por macaco-prego.

Desambiguação